Linfield FC, északír labdarúgócsapat
Linfield, pennsylvaniai település